est la formule brute de plusieurs isomères.

 psoralène, numéro CAS 
 angélicine, numéro CAS